Кленовый  — посёлок в Сорочинском городском округе Оренбургской области России.

География 
Находится в западной части региона, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, при реке Самара.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Гамалеевского лесопитомника переименован в Кленовый.

До 1 июня 2015 года посёлок входил в Баклановский сельсовет Сорочинского района. После упразднения обоих муниципальных образований посёлок в составе Сорочинского городского округа.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 91 человек.

Инфраструктура 
Основой экономики  было лесное хозяйство.

Транспорт 
В пешей доступности остановочный пункт 1367 километр.

Примечания 

переименованные населённые пункты Оренбургской области
Населённые пункты Сорочинского района